Площа Республіки — назва площ у деяких містах:
 Площа Республіки — в Алмати;
 Площа Республіки — у Берліні перед Рейхстагом;
 Площа Республіки — в Єревані;
 Площа Республіки — у Парижі;
 Площа Республіки — у Празі;
 Площа Республіки — у Белграді;
 Площа Республіки — в Чебоксарах.

Див. також 
 Площа Республіки Хорватія

Площі